Сланкаменачки-Виногради () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 266 жителей (по переписи населения 1991 года — 278 жителей).

Демография 
В селе Сланкаменачки-Виногради, по переписи 2002 года проживали 225 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 45,4 лет (41,3 года у мужчин и 49,7 года у женщин). В селе есть 117 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,27.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest"

Населённые пункты Воеводины